Charlotte von Hessen ist der Name folgender Personen:

 Charlotte von Hessen-Darmstadt (1755–1785), Herzogin zu Mecklenburg-Strelitz
 Charlotte von Hessen-Eschwege (1653–1708)
 Charlotte von Hessen-Homburg (1672–1738), Herzogin von Sachsen-Weimar
 Charlotte von Hessen-Kassel (1627–1686), Kurfürstin von der Pfalz
 Charlotte von Hessen-Philippsthal (1725–1798)

 Charlotte Dorothea von Hessen-Homburg (1672–1738)

siehe auch:
 Dorothea Charlotte von Brandenburg-Ansbach (1661–1705), durch Heirat Landgräfin von Hessen-Darmstadt